Badalona, ciutat i municipi de la comarca del Barcelonès (Catalunya)
 Bund Deutscher Nordschleswiger, associació cultural alemanya